Eden Capwell is een personage uit de soapserie Santa Barbara. Ze werd van 1984 tot 1991 gespeeld door actrice Marcy Walker.

Eden groeide op in de Amerikaanse stad Santa Barbara. Haar ouders zijn C.C. en Sophia Capwell. Aangezien de Capwells vrij rijk zijn, lijkt het misschien dat Eden alles mee had. Ze groeide echter op zonder moeder en haar broer werd vermoord.

Toen "Santa Barbara" van start ging, was Eden nog niet te zien. Hoewel ze in de allereerste aflevering al bij naam werd genoemd, duurde het nog twee maanden voordat ze haar debuut maakte. Dit kwam doordat Marcy Walker nog een contract had bij een andere soapserie. In oktober 1984 keerde Eden na vijf jaar terug in Santa Barbara. Ze was al die tijd in Europa geweest. Dankzij de improvisaties van Marcy Walker en Adolph Martinez werden hun personages een populair koppel. Het was nooit de bedoeling geweest van de makers om veel energie in Cruz en Eden te steken. Het publiek reageerde positief op het koppel. Langzaam maar zeker gingen praktisch alle verhaallijnen over Cruz en Eden.

Cruz en Eden hadden elkaar ontmoet in Europa. Hij was destijds een spion en Eden was de rijkeluisdochter die het geld van haar vader gebruikte voor allerlei escapades. Toen de twee elkaar in Santa Barbara weer tegenkwamen, was de passie overduidelijk. Eden was bang om een lange verbintenis aan te gaan, maar uiteindelijk was zij degene die Cruz ten huwelijk vroeg. Hun ouders keurden het niet goed, omdat Cruz een Mexicaan was en Eden een Amerikaan. Na een tijdje ging C.C. toch akkoord. Een brand maakte het huwelijk onmogelijk.

Toen C.C. in een coma terechtkwam, deed zijn vrouw Gina Capwell alles om een einde aan zijn leven te maken. Ze drogeerde Eden en liet haar denken dat zij verantwoordelijk was voor de moordaanslag. Eden voelde zich zo schuldig dat ze het uitmaakte met Cruz. Ze trouwde met zakenman Kirk Cranston. Kirk probeerde Eden later te vermoorden en kwam in de gevangenis terecht. Cruz was inmiddels getrouwd met Santana Andrade. Ook de terugkeer van zijn ex-geliefde, Victoria Lane, veroorzaakte problemen voor Cruz en Eden. Victoria werd zelfs zwanger van Cruz. En dan was er nog Eleanor Norris, die geobsedeerd was door Cruz.

Na een vliegtuigongeluk werd Eden dood gewaand in de bergen van Utah. Dit ongeluk was in scène gezet door Eleanor, maar Cruz en de Capwells waren ervan overtuigd dat Eden dood was. Eden werd gevonden in de sneeuw door Cain. Cain werd verliefd op Eden en wilde haar niet laten terugkeren naar Santa Barbara. Na drie maanden lukte het haar om te ontsnappen. Eleanor werd vermoord (het bleek later zelfmoord te zijn) en Cruz werd beschuldigd van het misdrijf. Dit verhaal was een favoriet van de kijkers.

In 1988 trouwden Cruz en Eden eindelijk in het plaatsje Pepple Creek. Iedereen zag er prachtig uit in hun oude kostuums. Later dat jaar werd Eden verkracht. Ze bleek zwanger te zijn, maar Cruz was de vader. Hun dochtertje, Adriana, werd ontvoerd door de verkrachter. Cruz en Eden vonden het kind in Parijs.

Na dit avontuur leek niks meer tussen het stel te kunnen komen. Robert Barr deed dit echter wel. Aan zijn obsessie voor Eden leek geen einde te komen. Het werd onthuld dat hij jarenlang voor haar in de gevangenis had gezeten. Eden had vanwege een ongeluk geen herinnering aan die tijd. Haar gevoelens voor Robert keerden terug en dit zette haar huwelijk op het spel.

Begin 1990 kwam een einde aan de driehoeksverhouding. Na een relatief rustig jaar begon Eden te lijden aan een persoonlijkheidsstoornis. Ze had drie persoonlijkheden: Eden, een dief genaamd Lisa, haar dode broer en Suzanne Collier. Ze schoot Sophia neer en verliet definitief de stad. Een jaar later ontving Cruz de papieren voor een scheiding. De fans waren woedend en in 1993 werd de serie gestopt, mede vanwege het verlies van Cruz en Eden.

Eden heeft verschillende beroepen gehad. Ze werkte voor het bedrijf van haar vader, Capwell Enterprises, en was de eigenaar van een restaurant. Daarna ging ze aan de slag als reporter bij KSB, het tv-station van Santa Barbara. Bovendien hielp ze Cruz bij een aantal zaken.

Capwell